Andrea Hlaváčková e Peng Shuai erano le detentrici del titolo, ma Peng ha deciso di non partecipare, mentre Hlaváčková ha deciso di competere al torneo di 's-Hertogenbosch.

Monique Adamczak e Storm Sanders hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Jocelyn Rae e Laura Robson con il punteggio di 6–4, 4–6, [10–4].

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Olga Savchuk (primo turno)
  Darija Jurak /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)

<li>  Chan Hao-ching /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
<li>  Christina McHale /  Heather Watson (semifinale)

Alternate 

  Hsieh Su-wei /  Magda Linette (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aegon Open Nottingham 2017